Jackson Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Jackson Building (Clarkesville, Georgia), ID-Nr. 82002434
 Jackson Building (Gainesville, Georgia), ID-Nr. 85001677